Mittlerer Ring bezeichnet die folgenden Straßen:

 Mittlerer Ring (Kempten)
 Mittlerer Ring (Leipzig)
 Bundesstraße 2 R in München (im Volksmund)
 Bundesstraße 4 R in Nürnberg (im Volksmund)
 Stadtring Süd (Würzburg) (im Volksmund)

Siehe auch:
 Stadtring
 Äußerer Ring
 Innerer Ring